Een oude naam van FC Eindhoven
 EVV Eindhoven AV, een amateurvoetbalclub voortgekomen uit EVV Eindhoven